Gugenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Gugenberger (* 1960), österreichische Romanistin
 Odomar Gugenberger (1895–1987), österreichischer Geologe und Rundfunkmitarbeiter